В состав Псковской области России входят 28 городских населённых пунктов, в том числе:
14 городов, среди которых выделяются:
 2 города вне состава районов (города областного значения) — в списке  выделены оранжевым цветом — в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа;
 12 городов в составе районов (города районного значения) — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы и образуют одноимённые городские поселения в составе последних;
14 посёлков городского типа (рабочих посёлков), среди которых выделяются
 13 пгт (рабочих посёлков), которые в рамках организации местного самоуправления образуют (входят в) одноимённые городские поселения в составе муниципальных районов;
 1 пгт (рабочий посёлок Красный Луч), который в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение (Полистовское) в составе муниципального района.

Города

Населённые пункты, утратившие статус города 
Сохранились, но потеряли статус города:
 Александровский посад (Талабск) — ныне деревня остров им. Залита.
 Изборск — ныне деревня. Первое упоминание 862. Город до середины XIX века.
 Новый Изборск — ныне деревня. Город с 1945 до 1956.

Посёлки городского типа

Населённые пункты, утратившие статус пгт 
 Чернёво — пгт с 1938 года. Преобразован в сельский населённый пункт в начале 1950-х годов.

Сводный список городов и пгт 
Города выделены жирным шрифтом:

См. также 
 Размещение населения и крупные населённые пункты Псковской области
 Населённые пункты Псковской области
 Административно-территориальное деление Псковской области

Примечания 

Псковская область
 
Списки:Псковская область